Beresowe (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja, siehe Beresowe (Deraschnja)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Beresowe (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Beresowe (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Obuchiw, siehe Beresowe (Obuchiw)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, Siedlungsgemeinde Milowe, siehe Beresowe (Starobilsk, Milowe)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Beresowe (Starobilsk, Tschmyriwka), Landgemeinde Tschmyriwka
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Tschutowe, siehe Beresowe (Tschutowe)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny, siehe Beresowe (Sarny)